Miskinta oder Meskenta (, auch ) steht für:

 Miskinta-Kirche, Kirche der Heiligen Muttergottes, armenisch-katholische Kirche, ehemalige Kathedrale, älteste Kirche in Bagdad
 Mart-Meskinta-Kirche, chaldäisch-katholische Kirche in Mossul
 Miskinta (Märtyrerin), christliche Märtyrerin des 5. Jahrhunderts